Reina Regente ist der Name folgender Kriegsschiffe der Armada Española:

 Reina Regente (Schiff, 1887), Geschützter Kreuzer, 1895 gesunken
 Reina Regente (Schiff, 1910), Geschützter Kreuzer, 1929 abgewrackt